4-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин прошёл с 2 по 10 декабря 1999 года в городе Нью-Дели (Индия) на стадионе «Major Dhyan Chand National Stadium». В турнире приняло участие 6 сборных.

Чемпионами в 3-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Индии со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовым призёром стала сборная Китая, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 1:0.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2002. Прямую путёвку на чемпионат получала сборная — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Южной Кореи. Ещё 4 команды получали путёвку на квалификационный турнир к чемпионату мира, прошедший в сентябре 2001 во Франции; их получили сборные Индии, Китая, Японии и Казахстана (в итоге успешно прошла этот турнир, попав на чемпионат мира, сборная Японии).

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Групповой этап 

  Проходят в финал за 1-2 место
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Плей-офф

За 5-6 места

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 1999

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1999
хоккей на траве
хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
1999 год в Индии
Декабрь 1999 года